Pacer - album dei The Amps del 1995
AMC Pacer - autovettura prodotta dalla AMC
Pacer - atleta con compiti particolari